Die Saison 2007 war die 21. Saison der United Soccer Leagues Saison. Die Saison begann am Freitag, 13. April mit dem Spiel der Puerto Rico Islanders gegen den Vorjahreszweiten Rochester Raging Rhinos.

Allgemein 
 Zwei neue Teams spielten in der First Division mit: California Victory aus San Francisco, Kalifornien und die Carolina RailHawks aus Cary, North Carolina.
 Virginia Beach Mariners wurde aufgelöst.
 Toronto Lynx wechseln in die Premier Development League (PDL).
 Drei neue Vereine nehmen an der Second Division teil: Bermuda Hogges aus Hamilton, Bermuda, Cleveland City Stars und Crystal Palace Baltimore.
 Long Island Rough Riders wechseln in die PDL.
 Pittsburgh Riverhounds nehmen eine Auszeit.

Titel

Tabellen

First Division 

|}

Playoffs

Second Division 

|}

Playoffs

Weblinks 
 Offizielle USL Website

2007
Fußballsaison 2007